Гран-при Португалии 1992 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалия. Соревнования состоялись 27 сентября 1992 года. В истории этапов гонок Формулы-1 запомнился крупной аварией итальянского гонщика Риккардо Патрезе — при попытке обгона ехавшего впереди Герхарда Бергера его автомобиль наехал на заднее колесо «Макларена» австрийца, и едва не перевернулся в воздухе.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Айртон Сенна 1:13,041
 После Гран-при Португалии Иван Капелли был уволен из команды Феррари.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии